Perłopiórek (Robsonius rabori) – gatunek ptaka z rodziny świerszczaków (Locustellidae).

Zasięg występowania 
Perłopiórek występuje na Filipinach, zamieszkując w zależności od podgatunku:
 R. rabori rabori – perłopiórek rdzawouchy – północno-środkowy Luzon (Cordillera Central)
 R. rabori thompsoni – perłopiórek bursztynowy – północny Luzon (Sierra Madre)
 R. rabori sorsogonensis – perłopiórek szarouchy – południowy Luzon

Morfologia 
Długość ciała 20–22 cm, masa ciała 48–65 g.

Taksonomia 
Niektóre ujęcia systematyczne podnoszą podgatunki thompsoni i sorsogonensis do rangi gatunku.

Etymologia 
 Robsonius: Craig R. Robson (ur. 1959), brytyjski ornitolog.
 rabori: dr Dioscoro Siarot Rabor (1911–1996), filipiński ornitolog i konserwatysta. 
 thompsoni: prof. Max C. Thompson, amerykański biolog i kolekcjoner. 
 sorsogonensis: prowincja Sorsogon, Luzon, Filipiny.

Status 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznaje trzy podgatunki perłopiórka za osobne gatunki i klasyfikuje je następująco:
 R. (r.) rabori – perłopiórek rdzawouchy – gatunek narażony (VU, Vulnerable); liczebność populacji szacowana na 2500–9999 dorosłych osobników; trend liczebności populacji spadkowy
 R. (r.) thompsoni – perłopiórek bursztynowy – gatunek najmniejszej troski (LC, Least Concern); liczebność populacji nie została oszacowana, opisywany jako rzadki, choć może być liczniejszy, niż się przypuszcza, ze względu na jego skryty tryb życia; trend liczebności populacji spadkowy
 R. (r.) sorsogonensis – perłopiórek szarouchy – gatunek bliski zagrożenia (NT, Near Threatened); liczebność populacji nie została oszacowana, opisywany jako rzadki, choć może być liczniejszy, niż się przypuszcza, ze względu na jego skryty tryb życia; trend liczebności populacji spadkowy

Przypisy

Bibliografia 
 

Świerszczaki
Ptaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1960 roku